Sassendorf ist der Name von Ortschaften:

in Deutschland
 Bad Sassendorf, früher nur Sassendorf im Landkreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Sassendorf (Hohnstorf), ein Ortsteil der Gemeinde Hohnstorf (Elbe) im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Sassendorf (Zapfendorf), ein Ortsteil der Marktgemeinde Zapfendorf im Landkreis Bamberg, Bayern
in Polen
 Sassendorf (Ostpr.), bis 1938 Jankowitz, Ort im Kreis Osterode i. Ostpr., Ostpreußen, seit 1945: Jankowice (Działdowo) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
Siehe auch:
 Sasendorf